Сосна эльдарская (; ) — вид сосны, являющийся ксеротермическим и эндемичным реликтом третичного периода, сохранившийся в естественном виде только на хребте Эльдар-Оюгу в Азербайджане. Была занесена в Красную книгу СССР.

История открытия и охраны 
Впервые сосна была описана в 1880 году ботаником Я. С. Медведевым на основе образцов, собранных лесничим Л. Ф. Млокосевичем в Эльдарской степи. Тогда Медведев назвал её «сосна морская». Впоследствии, в результате более детального изучения растения, Медведев пришёл к выводу, что это самостоятельный вид. В 1902 году вид получил нынешнее свое название по месту произрастания.

Я. С. Медведев опасался уязвимости вида. Он писал:

В 1910 году по инициативе ученого-ботаника Д. И. Сосновского территория произрастания эльдарской сосны была объявлена заказником с необходимым режимом охраны и содержания деревьев<ref name="Артамонов">В. Артамонов. Сосна эльдарская // Наука и жизнь № 12, 1990 г., с. 149—151.</ref>. Однако с 1941 года по 1959 год количество деревьев сократилось с 2500 до 700, что было связано с рубкой, пожарами, выпасом скота, массовой заготовкой шишек, эрозией почвенного покрова и изменениями климата. Впоследствии же роща вновь была объявлена заповедной зоной, а сама разновидность сосны занесена в Красную книгу СССР.

В 2004 году около 2000 га участка произрастания эльдарской сосны были отделены от Гёйгёльского заповедника и был создан заповедник «Эльдарская сосна».

 Практическое использование 
Хвоя сосны содержит витамин C и каротин. Древесина является хорошим строительным материалом.

 Синонимы 
 
 
 

 Документалистика 
 

 Примечания 

 Литература 
 Артамонов. В. Сосна эльдарская // Наука и жизнь № 12, 1990 г., с. 149—151.

Ссылки 
 

Сосна
Эндемичные растения Азербайджана